Cleo — atriz e cantora brasileira, anteriormente Cleo Pires
Ciclone Cleo — intenso ciclone tropical de dezembro de 2009
Cleo Springs — cidade do estado norte-americano de Oklahoma
Cléo de 5 à 7 — filme franco-italiano de drama de 1962
Cléo e Daniel — filme brasileiro de drama de 1970
Letters to Cleo — banda estadunidense de rock alternativo

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de cinema